Wezel ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Wezel (1905–1984), deutscher Pädagoge.
Heike Wezel (* 1968), deutsche Skilangläuferin
 Johann Karl Wezel (1747–1819), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Johann Kaspar Wetzel (auch: Johann Caspar Wezel; 1691–1755), deutscher evangelischer Theologe, Hymnologe und Kirchenlieddichter
 Mario Wezel (* 1988), deutscher Fotograf
 Melchior Wezel (1903–nach 1933), Schweizer Turner
 Volker Wezel (* 1965), deutscher Fußballschiedsrichter
 Wolf Wezel (* 1935), deutscher Jurist, Künstler und Dichter

Siehe auch:
 Wetzel
 Andreas Vesalius